Анатолий Иванович Мельников — российский учёный в области радиотехники и физики полупроводников, лауреат Ленинской премии (1978).

Биография 
Родился в 1933 г. в Москве.

После окончания МФТИ (1958) работал на предприятии п/я А-1067 (г. Фрязино) (АО «НПП „Исток“ им. Шокина») в теоретическом отделе 110 в лаборатории А. С. Тагера.

В 1959 году вместе с сотрудниками лаборатории Александром Семёновичем Тагером и Ахмедом Магамедовичем Цебиевым, и дипломником МФТИ Геннадием Петровичем Кобельковым открыл природное явление — генерация радиоволн полупроводниковым диодом, которое является единственным советским открытием в полупроводниковой технике СВЧ. Это открытие положило начало многочисленному семейству приборов — лавинно-пролетным диодам (ЛПД). Открытие явления генерации радиоволн полупроводниковым диодом зарегистрировано Государственным комитетом по делам изобретений и открытий СССР в Государственном реестре открытий СССР 25 декабря 1962 года под № 24 с приоритетом 27 октября 1959 года под условным названием «Диод».

С 1960-х гг. начальник лаборатории в НПК-7.

Ленинская премия 1978 года (в составе коллектива) — за комплекс теоретических и экспериментальных исследований генерации и усиления э/м колебаний СВЧ при лавинной ионизации в полупроводниках и создание нового класса приборов — лавинно-пролётных диодов.

Кандидат технических наук. Автор более 50 научных публикаций, получил 15 авторских свидетельств на изобретения.
Соавтор книги:
 Термоэлектронные катоды [Текст] / Г. А. Кудинцева, А. И. Мельников, А. В. Морозов, Б. П. Никонов ; Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР Н. Д. Девяткова. — Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. — 366 с. : ил.; 20 см.

Умер в Москве 19 декабря 2014 г.

Источники 
 http://www.istokmw.ru/uploads/files/static/101/UHF2019-3.pdf
 http://www.istokmw.ru/uploads/files/static/101/UHF2018-1.pdf
 https://docplayer.ru/87652461-Truba-zovet-puls-goroda-36-952-sentyabrya-2009-g-str-3.html
 http://ahmed-tsebiev.ru/istok.pdf
 http://libed.ru/knigi-nauka/837160-2-uchenie-naukograda-fryazino-70-letiyu-istoka-georgiy-rovenskiy-myakinkov-yuriy-pavlovich-veduschiy-razrabotchik-lbv.php
 https://www.gastroscan.ru/literature/authors/7689
 http://www.istokmw.ru/trudovaya-slava/